Bundestagswahlkreis 70 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Dessau – Wittenberg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Magdeburg (2009)
 Bundestagswahlkreis Börde (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Wuppertal II (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Siegkreis (1949 bis 1961)